En géométrie, le côté est chacun des éléments qui forment la frontière d’une figure géométrique plane. On peut aussi définir un ou des côté(s) dans des bâtiments, des êtres vivants…

Un point de côté est une douleur sur le côté du corps après un effort physique.

Patronyme

 plusieurs  ;
 Albert Côté (1927-2020), ingénieur forestier et homme politique québécois ;
 Bruno Côté (1940-2010), peintre québécois ;
 Cyrille-Hector-Octave Côté (1809-1850), médecin, pasteur baptiste, et figure politique du Bas-Canada ;
 plusieurs  ;
 Édith Côté (1947-2013), infirmière et professeure québécoise ;
 Ève Côté, humoriste québécoise ;
 Gilberte Côté-Mercier (1910-2002), militante créditiste québécoise ;
 Héliodore Côté (1934-), homme politique canadien ;
Héloïse Côté (1979-), auteure québécoise et chercheuse en sciences de l'éducation ;
 Jean-Pierre Côté (1926-2002) homme politique canadien et artiste-peintre paysagiste;
Jean-Sébastien Côté (1986-), musicien et concepteur sonore basé à Ottawa ;
 Julianne Côté, actrice québécoise ;
 plusieurs  ;
 Marc-Aurèle de Foy Suzor-Côté (1869-1937), peintre et sculpteur canadien ;
 plusieurs  ;
 Mathieu Bock-Côté,  sociologue, enseignant, essayiste et chroniqueur québécois ;
 Mario Côté (né en 1954), peintre et vidéaste québécois ;
 plusieurs , dont ;
 Michel Côté (1950-), acteur québécois ;
 Philippe-Aubert Côté (1981), écrivain québécois ;
 Pierre-Émile Côté (1887-1950), homme politique québécois ;
 Pierre-F. Côté (1927-2013), haut fonctionnaire québécois, directeur général des élections du Québec de 1978 à 1997 ;
 Stéphan Côté (1963-), acteur, compositeur, musicien, magicien québécois ;
 Sylvain Côté (1966-), joueur canadien de hockey sur glace.